Les Cendres d'Angela est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Cendres d'Angela (Angela's Ashes), le roman de Frank McCourt édité en 1996
 Les Cendres d'Angela, l'adaptation cinématographique du roman par Alan Parker, sorti en 1999.